DSOC steht als Abkürzung für:
 Deep Space Optical Communications, siehe Psyche (Raumsonde)
  Democratic Socialist Organizing Committee, siehe Demokratische Sozialisten Amerikas
  Democratic Steering and Outreach Committee im Senat der Vereinigten Staaten

Abkürzung